Финал Кубка Испании по футболу 1970/1971 состоялся 4 июля 1971 года. «Барселона» оказалась сильнее в дополнительное время «Валенсии» со счётом 2:1 (основное время закончилось со счётом 2:2).

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1971
Испания
Матчи ФК «Барселона»
Матчи ФК «Валенсия»
События 4 июля
Июль 1971 года
Спорт в Испании в 1971 году
Спортивные соревнования в Мадриде